Макуиле има више значења:

 Макуиле (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Макуиле (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику